Лос Салгадо има више значења:

 Лос Салгадо (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Салгадо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Салгадо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику